

Geografia
Italia
Ponzano di Fermo – comune della provincia di Fermo
Ponzano Monferrato – comune della provincia di Alessandria
Ponzano Romano – comune della città metropolitana di Roma Capitale
Ponzano Veneto – comune della provincia di Treviso
Ponzano – frazione di Bagnoregio in provincia di Viterbo
Ponzano – frazione di Civitella del Tronto in provincia di Teramo
Ponzano – frazione di Pistoia
Ponzano – frazione di Barberino Val d'Elsa nella città metropolitana di Firenze
Ponzano – frazione di Empoli nella città metropolitana di Firenze
Ponzano Magra – frazione di Santo Stefano di Magra in provincia della Spezia
Ponzano Superiore – frazione di Santo Stefano di Magra in provincia della Spezia
Spagna
Ponzano – località del comune di Lascellas-Ponzano in provincia di Huesca

Persone
Antonio Ponzano (XVI secolo–1602) – pittore italiano
Ponziano Ponzano (1813-1877) – scultore spagnolo